mundo-novensi – abitanti di Mundo Novo (Bahia)
mundo-novensi – abitanti di Mundo Novo (Goiás)
mundo-novensi – abitanti di Mundo Novo (Mato Grosso do Sul)